Павел Николаевич Овчинников (1903—1979) — советский . Академик АН Таджикской ССР (1957). Герой Социалистического Труда (1969).

Биография 
Родился 10 (23) апреля 1903 года в Уфе. Учился в Ленинградском университете, в 1925 году окончил его. С 1926 по 1931 принимал участие в нескольких научных экспедициях в Казахстан. С 1931 по 1941 работал в Ботаническом институте АН СССР в Ленинграде. В 1945 году Овчинников был назначен директором Института ботаники АН Таджикской ССР. В 1957 году Павел Овчинников стал академиком-секретарём отделения естественных наук АН Таджикской ССР. Он издал множество публикаций, посвящённых флоре Средней Азии и Европейской части СССР, также являлся автором нескольких монографий злаковых, розовых, лютиковых и первоцветных. Овчинников принимал участие в обработке этих семейств для изданий «Флора СССР», «Флора Забайкалья» и «Флора Узбекистана». Кроме того, Павел Николаевич являлся главным редактором издания «Флора Таджикистана».

Скончался 21 декабря 1979 года, похоронен на Центральном кладбище Душанбе.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1969)
 Орден Ленина
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медали

Некоторые виды растений, названные в честь П. Н. Овчинникова

Примечания

Литература 
 
 Камелин Р.В. Павел Николаевич Овчинников (К 100-летию со дня рождения) // Ботанический журнал. 2003. Т. 88. № 5. С. 165–176
 Павел Николаевич Овчинников. Акбар Нусратулаевич Максумов. Донизд, 1973 - Всего страниц: 54
 Павел Николаевич Овчинников / Вступит. статья С. Ю. Липшица. Библиогр. сост. Е. М. Боровской. Душанбе : Изд-во Акад. наук Таджик. ССР, 1963. 83 с.; 1 л. портр. ; 17 см

Ссылки 

Геоботаники
Подписавшие «письмо трёхсот»
Академики АН Таджикской ССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Похороненные на Центральном кладбище (Душанбе)